European Tour 2013/2014 – Turniej 8 − jedenasty turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2013/2014. Turniej ten rozegrany został w dniach 6-9 lutego 2014 w Gdynia Sports Arena w mieście Gdynia (Polska).

Turniej ten znany jest także pod nazwą Gdynia Open 2014.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: € 25 000 
II miejsce: € 12 000 
Półfinalista: € 6 000 
Ćwierćfinalista: € 4 000 
Ostatnia 16: € 2 300 
Ostatnia 32: € 1 200 
Ostatnia 64: € 700

Pula nagród: € 125 000

Kwalifikacje

Runda 1 
Do 4 frame’ów

Runda 2 
Do 4 frame’ów

Runda 3 
Do 4 frame’ów

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekecja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju 

 147, 138, 136, 128, 103  Shaun Murphy
 138  Liu Chuang
 137  Steve Davis
 136, 120, 107  Martin Gould
 136, 133  Alfie Burden
 133, 111, 106, 103  Sam Baird
 129, 100  Mark King
 127  Gareth Allen
 126  Peter Ebdon
 125, 109  Alan McManus
 123  Rod Lawler
 121, 100  Mark Davis
 118  Marcus Campbell
 113  Zhang Anda
 113  Fergal O’Brien

 112, 100  Neil Robertson
 110  Mark Selby
 108  Stephen Maguire
 106  Chris Norbury
 106  Matthew Selt
 106  Kurt Maflin
 105  Judd Trump
 104  Jak Jones
 103  Tian Pengfei
 102  Ken Doherty
 101  David Grace
 100  Ian Burns
 100  Dominic Dale

Bibliografia 
 ET 8 na snooker.org
 

Players Tour Championship 2013/2014
2014 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Gdyni